Manna – starożytna kraina na Bliskim Wschodzie
 manna – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych
 manna biblijna
 manna – krzepnący sok niektórych roślin
 manna – określenie plechy misecznicy jadalnej
 kasza manna – zbożowy produkt spożywczy
 operacja Manna – brytyjska operacja wojskowa w Grecji w 1944 roku
 operacja Manna – brytyjska humanitarna operacja wojskowa w Holandii w 1945 roku

Filmy 
 Manna – film z 2006 roku
 Manna – film z 2008 roku

Zobacz też 
 mannan
 Manannan